Schindgraben ist ein Gewässername:

 Schindgraben (Illach), linker Zufluss der Illach nach Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schindgraben (Laudenbach), rechter Zufluss des Laudenbachs (zum Main bei Laudenbach) in Laudenbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schindgraben (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zur Wörnitz) nach Mönchsroth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schindgraben (Schneybach), rechter Zufluss des Schneybachs oder Krebsbachs (zum Main) nach Frohnlach, Gemeinde Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Schindbach